Hütterott ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Theodor Hütterott (* 1926), deutscher Schulmusiker und Komponist
 Johann Georg von Hütterott (1852–1910), österreichischer Industrieller

Siehe auch:
 Hütteroth